Cosma Pistacchio – vescovo cattolico della diocesi di Bitetto
 Olio di pistacchio – olio vegetale estratto dai semi della pianta di pistacchio
 Pistacchio – nome comune della Pistacia vera
 Pistacchio verde di Bronte – varietà di pistacchio napoletana innestata su Pistacia terebinthus
 Pistacchio di Raffadali – pistacchio prodotto nella zona di Raffadali
 Pistacchio Coot – un cugino di Paperino apparso una sola volta nella storia Paperino cow-boy  di Carl Barks
 Verde pistacchio – una tonalità del colore verde